Карре́ра (, ) — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Каррера, Барбара (род. 1945) — американская актриса.
 Каррера, Валентино (1834—1895) — итальянский драматург.
 Каррера, Луис Альберто (род. 1948) — испанский хоккеист на траве.
 Каррера, Майкл (род. 1993) — венесуэльский баскетболист.
 Каррера, Мартин (1806—1871) — генерал дивизии, временный президент Мексики в течение месяца 1855 года.
 Каррера, Массимо (род. 1964) — итальянский футболист и тренер.
 Каррера, Огюстен (1878—1952) — французский художник.
 Каррера, Пьетро (1573—1647) — итальянский священник, шахматист и теоретик.
 Каррера, Рафаэль (1814—1865) — президент Гватемалы.
 Каррьера, Розальба (1675—1757) — итальянская художница и миниатюристка.
 Каррера, Сантьяго (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Каррера, Херонимо (1922—2013) — венесуэльский политический деятель, коммунист, бывший директор газеты «Tribuna Popular».
 Каррера, Хосе Мигель (1785—1821) — политический и военный деятель Чили.
 Каррера, Эсекьель (род. 1987) — венесуэльский бейсболист.
 Луис Альдунате Каррера (1842—1903) — чилийский политический и государственный деятель/

См. также 
  — английская фамилия
  — французская фамилия
 Тиа Каррере